Municipio de Lees Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lees Creek (condado de Crawford, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Lees Creek (condado de Washington, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.